Zur 10. Unihockey-Weltmeisterschaft 2014 im schwedischen Göteborg wurden mehrere Qualifikationsturniere ausgetragen, bei denen zum ersten Mal alle Teams bis auf den Gastgeber teilnahmen. Die Qualifikationsturniere fanden im Zeitraum vom 28. Januar bis zum 2. Februar 2014 statt.

Übersicht 
Gastgeber Schweden ist direkt für die Endrunde in Göteborg qualifiziert. Die übrigen 30 Mannschaften spielten in kontinentalen Qualifikationsturnieren um die weiteren 15 Startplätze. Die Plätze wurden wie folgt verteilt:

 Europa: 11 Teilnehmer inkl. Gastgeber Schweden
 Amerika: 2 Teilnehmer
 Asien und Ozeanien: 3 Teilnehmer

Qualifikationsturniere

Europa 
In Europa wurden vier Turniere gespielt. Für die Endrunde qualifizierten sich daraus
 die jeweils beiden bestplatzierten Teams
 die zwei besten Drittplatzierten aller europäischen Qualifikationsturniere.
Da die Gruppen der Turniere teils aus fünf, teils aus sechs Teilnehmern bestanden, wurden für die Ermittlung der besten Gruppendritten in den 6er-Gruppen die Spiele gegen das letztplatzierte Team nicht berücksichtigt. Anschließend galten folgende Kriterien:
 Durchschnittliche Punktezahl
 Durchschnittliche Tordifferenz
 Durchschnittlich erzielte Tore
 Losverfahren

Qualifikationsgruppe EUR1 
Die Spiele der Gruppe 1 fanden vom 29. Januar bis 2. Februar 2014 in Łochów (Polen) statt.

Qualifikationsgruppe EUR2 
Die Spiele der Gruppe 2 fanden vom 29. Januar bis 2. Februar 2014 in Bratislava (Slowakei) statt.

Qualifikationsgruppe EUR3 
Die Spiele der Gruppe 3 fanden vom 28. Januar bis 1. Februar 2014 in Nimwegen (Niederlande) statt.

Qualifikationsgruppe EUR4 
Die Spiele der Gruppe 4 fanden vom 28. Januar bis 1. Februar 2014 in Valmiera (Lettland) statt.

Amerika 
Die Spiele der amerikanischen Qualifikationsgruppe fanden vom 31. Januar bis 1. Februar in Markham (Kanada) statt. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizierten sich für die Endrunde.

Asien 
Die Spiele der asiatischen Qualifikationsgruppe fanden vom 29. Januar bis 2. Februar in Wellington (Neuseeland) statt. Für die Endrunde qualifizierten sich die drei bestplatzierten Mannschaften.

Einzelnachweise 

2014
Unihockey 2014
Weltmeisterschaft 2014 #Qualifikation